Frisco Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Frisco Township (Canadian County, Oklahoma)
 Frisco Township (McCurtain County, Oklahoma)
 Frisco Township (Texas County, Oklahoma)